Едувихес има више значења:

 Едувихес (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Едувихес, Нуева Алеманија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику